Wilhelm Scream kan syfta på;

 Wilhelm scream – en ljudeffekt som spelades in till filmen Trummor i fjärran från 1951, se Wilhelmskriket
 A Wilhelm Scream – ett amerikanskt punk/hardcore/melodiskt hardcore-band från New Bedford, Massachusetts bildat 1996